Вороши́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ворошилов, Александр (1911—1932) — советский поэт, первостроитель Магнитки.
 Ворошилов, Александр Павлович (1953) — советский, украинский врач-диетолог.
 Ворошилов, Анатолий Филиппович (1926—2012) — Герой Социалистического Труда, механизатор. 
 Ворошилов, Виктор Фёдорович (1926—2011) — советский футболист.
 
 Ворошилов, Геннадий Николаевич (1923—2014) — Герой Советского Союза.
 Ворошилов, Игорь Васильевич (1939—1989) — русский художник.
 Ворошилов, Капитон Яковлевич (1912—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Ворошилов, Климент Ефремович (1881—1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель.
 Ворошилов, Николай Николаевич (1839—1873) — российский правовед.
 Ворошилов, Константин Васильевич (1842—1899) — профессор физиологии казанского университета.
 Ворошилов, Сергей Семёнович (до 1865—после 1911) — русский живописец.

Суда 
 «Ворошилов» — советский теплоход.
 «Ворошилов» — советский крейсер.
 «Маршал Ворошилов» — большой противолодочный корабль.

Топоним

Азербайджан 

 Ворошилов — прежнее название села Кебирли в Бейлаганском районе.

Казахстан 
 Ворошилов — название села Зортобе Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до 2008 года.

Россия 
 Ворошилов — название города Уссурийска в 1935—1957 годах.
 Ворошилов — до 1958 г. название хутора Украинский в Красносулинском районе Ростовской области.

Другое 
 КВ (Клим Ворошилов) — советский тяжёлый танк времён Великой Отечественной войны.

См. также 
 Ворошилова
 Ворошиловка
 Ворошилово
 Ворошиловск
 Ворошиловский
 Ворошиловский мост
 Ворошиловский проспект
 Ворошиловское